Walker hace referencia a:
Personas (apellido)
 Aida Overton Walker, cantante y bailarina estadounidense.
 Alan Walker, productor y DJ noruego.
 Albertina Walker, cantante estadounidense de gospel.
 Alejandro Walker Valdés, periodista chileno.
 Alice Walker, escritora afroamericana.
 Ally Walker, actriz estadounidense.
 Andrés Walker Valdés, empresario minero, político y periodista chileno.
 Andrew Kevin Walker, guionista estadounidense.
 Anna Maria Walker, botánica escocesa.
 Andy Walker jugador y entrenador de baloncesto estadounidense.
 Anthony Walker grabador y dibujante inglés.
 Arthur Campbell Walker, jugador de golf pionero. 
 Astia Walker, atleta jamaicana.
 Benjamin Walker, actor estadounidense.
 Bill Walker, político escocés.
 Brady Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Brígida Walker, educadora chilena.
 Butch Walker, músico estadounidense.
 Carlos Walker, rapero estadounidense.
 Carlos Walker Martínez, escritor, diputado, senador, ministro de estado y abogado chileno.
 Cheryl Walker, modelo y actriz estadounidense.
 Chet Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Chris Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Clarence Walker, boxeador sudafricano.
 Clay Walker, músico estadounidense de country.
 Clint Walker, actor y cantante estadounidense.
 Clive Walker, futbolista inglés.
 Cody Walker, actor estadounidense.
 Charles F. Walker, escritor estadounidense.
 Chris Walker-Hebborn, nadador británico.
 Darrell Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Dave Walker, cantante y guitarrista inglés.
 Dave Walker, esquiador acrobático canadiense.
 David Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Des Walker, futbolista inglés.
 Devondrick Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Diana Barnato Walker, aviadora británica, primera mujer que rompió la barrera del sonido.
 Dolores Walker, catedrática de arte chilena.
 Doug Walker, actor estadounidense.
 Douglas Walker, atleta británico.
 Edward Craven Walker, inventor de la lámpara de lava.
 Edwin Walker, general del Ejército de Estados Unidos.
 Egbert Hamilton Walker, botánico y briólogo estadounidense.
 Elisa Pérez Walker, profesora y novelista feminista chilena.
 Erving Walker, jugador de baloncesto estadounidense
 Francis Walker, entomólogo inglés.
 Francisca Walker, actriz estadounidense nacionalizada chilena.
 François Walker, gimnasta artístico francés.
 Foots Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Garrigues Walker, familia de juristas españoles.
 George Arnott Walker Arnott, botánico escocés.
 Gilbert Walker, climatólogo inglés.
 Greg T. Walker, bajista estadounidense.
 Henry Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Horace Walker, montañero británico.
 Horace Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Horacio Walker, abogado y político chileno.
 Ian Walker, futbolista inglés.
 Ignacio Pérez Walker, abogado chileno.
 Ignacio Walker, abogado y político chileno.
 James Walker, filósofo británico.
 Jamil Walker, futbolista estadounidense.
 Jane Walker, periodista británica.
 Jeff Walker, músico británico.
 Jerry Jeff Walker, cantautor de música country estadounidense.
 Jessica Walker, piragüista británica.
 Jimmy Walker, alcalde de Nueva York.
 Jimmy Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Joaquín Walker Martínez, abogado, diplomático, periodista, diputado y senador chileno.
 Joaquín Garrigues Walker, político español.
 John Walker, (página de desambiguación).
 Joe Louis Walker, guitarrista de blues estadounidense.
 Joe Walker, cantante y acordeonista estadounidense.
 John E. Walker, químico británico, premio Nobel.
 John Walker, naturalista y botánico escocés.
 John Walker, atleta neozelandés.
 John Walker, programador estadounidense, fundador de la empresa Autodesk.
 Johnnie Walker, ciclista australiano.
 Jonathan Walker, (página de desambiguación).
 Jon Walker, músico estadounidense.
 John Walker, inventor, químico y farmacéutico inglés.
 John Walker, yudoca australiano.
 Jonny Walker, futbolista estadounidense.
 Joseph Albert Walker, aviador estadounidense.
 Joseph Walker, trampero estadounidense.
 [Joseph Walker (director de fotografía)|Joseph Walker]], director de fotografía de cine estadounidense.
 Juan Walker, primer nacido en Malvinas en enrolarse en el Ejército Argentino.
 Juan Walker Martínez, comerciante y político chileno.
 Kathy Walker, luchadora de taekwondo británica.
 Kathryn Walker, actriz estadounidense.
 Kemba Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Kenny Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Kev Walker, dibujante de historietas británico.
 Kim Walker-Smith, cantante estadounidense.
 Kyle Walker, futbolista inglés.
 Larry Walker, jugador de béisbol canadiense.
 Laura Walker, nadadora estadounidense.
 Liam Walker, futbolista gibraltareño.
 Lois Walker, yudoca neozelandesa.
 Lonnie Walker, baloncestista estadounidense.
 Lucy Walker, montañera británica.
 Madam C. J. Walker, empresaria y filántropa estadounidense.
 Manuel Antonio Garretón Walker, ingeniero y político chileno.
 Mary Edwards Walker pionera feminista estadounidense.
 Mary Lily Walker, reformista social escocesa.
 Matthew Walker, actor neozelandés.
 Matías Walker, político chileno.
 Matt Walker, baterista estadounidense.
 Melaine Walker, atleta jamaicana.
 Melvin Walker, saltador de altura estadounidense.
 Michael Walker, antropólogo británico.
 Mort Walker, dibujante de historietas estadounidense.
 Moses Fleetwood Walker, jugador de béisbol estadounidense.
 Murray Walker, comentarista deportivo de televisión británico.
 Nancy Walker, actriz estadounidense.
 Natalie Walker, cantante y compositora estadounidense.
 Neil Walker, nadador estadounidense.
 Nicola Walker, una actriz británica.
 Nigel Walker, futbolista británico.
 Olene Smith Walker, política estadounidense.
 Oscar Herreros Walker, General del Aire chileno.
 Owen Thor Walker, informático neozelandés.
 Patricia Walker actriz estadounidense.
 Patricio Walker, político chileno.
 Paul Walker, actor estadounidense.
 Phil Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Polly Walker, actriz británica.
 Randy Walker, rapero estadounidense.
 Ralph Thomas Walker, arquitecto estadounidense.
 Rebecca Walker, escritora, activista política estadounidense.
 Reggie Walker, atleta sudafricano.
 Robert Walker, actor estadounidense.
 Roberto Clemente Walker, beisbolista puertorriqueño.
 Robin Walker, político británico.
 Rosa Cruchaga de Walker, poetisa y profesora chilena.
 Rudolph Walker, actor británico.
 Sam Walker, futbolista inglés.
 Samaki Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 Samuel Walker, gimnasta artístico británico.
 Sebastián Walker, jinete chileno.
 Scott Walker, (página de desambiguación).
 Shannon Walker, científica y astronauta estadounidense.
 Sarah Walker, (página de desambiguación). mezzosoprano británica.
 Shirley Walker, compositora estadounidense.
 Sophie Walker, periodista y política británica.
 T-Bone Walker, cantante estadounidense.
 Timothy Walker, botánico y comunicador inglés. 
 Tommy Walker, futbolista y director técnico escocés.
 Vaughn R. Walker, juez estadounidense.
 Walanda Walker Smith, psicóloga clínica estadounidense. 
 Wally Walker, jugador de baloncesto estadounidense.
 William Walker, (página de desambiguación).
Personas (nombre)
 Walker Evans, fotógrafo estadounidense.
 Walker Hayes, es un cantante country estadounidense.
 Walker Percy, novelista estadounidense.
 Walker San Miguel, político boliviano.
 Walker Smith Jr, nombre del boxeador estadounidense apodado Sugar Ray Robinson. 
 Walker Zimmerman, futbolista estadounidense.
 Alexander Walker Scott, entomólogo australiano.
 Allen Walker Read, etimólogo y lexicógrafo estadounidense.
 Bradley Walker Tomlin, pintor estadounidense.
 George Herbert Walker Bush, político estadounidense, 41 presidente de los Estados Unidos.
 James Walker Fannin, militar estadounidense.
 James Walker Hardin, botánico y explorador estadounidense.
 William Walker Atkinson, abogado y comerciante estadounidense.
Grupos
 Jun Sky Walkers, banda de punk rock japonesa.
 The Walker Brothers, grupo pop estadounidense.
Astronomía
 Walker, cráter lunar.
Topónimos
 Walker (California)
 Walker (Iowa)
 Walker (Luisiana)
 Walker (Míchigan)
 Walker (Minnesota)
 Walker (Misuri)
 Walker Lake (Nevada)
 Walker Mill, Maryland.
 Walker Valley, Nueva York.
 Walker Martinez (Quinta Normal), avenida de Santiago de Chile.
 Condado de Walker (Alabama)
 Condado de Walker (Georgia)
 Condado de Walker (Texas)
 Municipio de Walker, (página de desambiguación).
 Arroyo Walker, asentamiento en las Malvinas.
 Avenida Walker Martínez, calle de Santiago de Chile.
 Banco de arena Walker, formación en el Mar de China Meridional.
 Cayo Walker, una isla de las Bahamas.
 Cerro Walker, elevación de la isla Orchila, Venezuela.
 Palacio Walker, palacio residencial de Chile.
 Punta Walker, cima más alta del macizo de las Grandes Jorasses en el macizo del Mont Blanc.
 Walker Arm, fiordo de la isla de Baffin
Varios
 Walker Art Gallery, galería de arte de Liverpool.
 Walker Racing, equipo de automovilismo británico.
 Colt Walker, revólver de acción simple.
 Edificio Holzwasser-Walker Scoot y Edificio Owl Drug, edificio histórico de San Diego (Estados Unidos).
 Estadio Roberto Clemente Walker, instalación deportiva de Puerto Rico.
 Johnnie Walker, una marca de whisky escocés.
 Johnnie Walker Classic, torneo de golf.
 Land walker, proyecto de vehículo de combate urbano y transporte robótico tripulado.
 Madame C.J. Walker Manufacturing Company, fabricante de cosméticos estadounidense.
 Metal Gear Solid: Peace Walker, videojuego.
 M41 Walker Bulldog, tanque ligero estadounidense.
 Nudo Matthew Walker, atadura para evitar que el extremo de una cuerda se dislache.
 Treeing Walker Coonhound, raza de perros para cazar mapaches.
 The Snow Walker, película del año 2003.
Personajes
 Allen Walker, personaje protagonista del manga y anime D.Gray-man.
 Dexter Walker, Indigo Walker y Sid Walker, personajes ficticios de la serie de televisión australiana Home and Away.
 Karen Walker, asistenta en la serie de televisión Will & Grace.
 Kevin Walker, personaje de Brothers & Sisters.
 Molly Walker, personaje secundario de la serie de ciencia ficción Héroes.
 Patsy Walker (Gata Infernal), personaje de Marvel Comics.
 Reneé Walker, personaje de la serie de televisión "24".
 Rose Walker, personaje de historietas The Sandman.
 Saint Walker, personaje de la serie de cómics Linterna Verde.
 Sarah Walker personaje de la serie televisiva Chuck.
 Walker, Texas Ranger, serie de televisión protagonizada por Chuck Norris.
Significado
 El término en inglés para un andador (utensilio de movilidad) o un vehículo andador (robótica).